Иванов, Михаил Александрович:
 Иванов, Михаил Александрович (1929—1996) — советский и российский артист цирка.
 Иванов, Михаил Александрович (1882—1957) — советский гобоист и педагог.
 Иванов, Михаил Александрович (1906—1958) — советский директор завода № 74 (Ижевский машиностроительный завод).